Anne Alexandre peut désigner :
 Anne Alexandre (1920-2010), actrice belge ;
 Anne Alexandre, auteure française.